Heppner può riferirsi a:

Geografia 
Heppner – città dell'Oregon

Persone 
Ben Heppner – tenore canadese
Jens Heppner – ciclista su strada tedesco
Peter Heppner – musicista tedesco